Lassie může být:

hlavní psí (dlouhosrstá kolie) postava v povídce Lassie se vrací amerického spisovatele Erica Knighta

audiovizuální díla
Lassie se vrací (film, 1943), americký film z roku 1943, režie Fred M. Wilcox
Syn Lassie, americký film z roku 1945 využívající původní postavy, režie S. Sylvan Simon
Odvážná Lassie, americký film z roku 1946 využívající původní postavu, režie Fred M. Wilcox 
 Lassie (seriál, 1954) americký televizní seriál z let 1954-1973 natočený na motivy původního díla
 Lassie (film, 1994), americký film z roku 1994, režie Daniel Petrie
 Lassie (seriál, 1997), kanadský televizní seriál z let 1997-1999
 Lassie (film, 2005), americký film z roku 2005, režie Charles Sturridge